Krammer (eiland), een (schier)eiland in Zeeland
Krammer (water), een water in Nederland
Krammer (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Krammer (boot), een motor / zeilboot van de Nederlandse werf Eista, bekend van de Doeraks